«Корова і трактор» — український документальний фільм режисера Валентина Васяновича (робоча назва фільму «Присмерк»).

Про фільм 
Три роки тому Марія (80-років) зарубала сокирою свою корову. Так вона припинила страждання тварини, котра не могла розродитися.

За рік захворів син Марії, Сашко (62-роки). Все життя він майстрував із металобрухту саморобні трактори, або переробляв мотоцикли на деревообробні верстати, чи конструював вантажівки.

Сільська екзистенція гіпнотизує ірраціональними діями харизматичних персонажей, котрі дійшли до краю, але не збираються капітулювати.

Марія купує теля.

Сашко починає, навпомацки, збирати черговий трактор.

Примітки 
 Засновником ТОВ «Гармата фільм продакшн» є мешканка Херсонщини Ія Мислицька.

Посилання 
 http://sinua.dergkino.gov.ua/ua/film-ukrainian/show/360/korova_i_traktor.html 
 http://www.mediabusiness.com.ua/?option=com_content&task=view&id=29949&Itemid=42 
 https://web.archive.org/web/20140315231404/http://films.imhonet.ru/element/9775754/

Фільми українською мовою